

Населені пункти та їхні частини

 Дзялкі — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина міста Бжесць-Куявський в Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина міста Хелмно в Хелмінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина міста Пулави в Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Дзялкі — частина міста Рики в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Дзялкі — частина міста Седліще в Холмському повіті Люблінського воєводства
 Дзялкі — частина міста Домброва-Гурнича в Сілезькому воєводстві
 Дзялкі — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина міста Лідзбарк у Дзялдовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дзялкі — частина міста Нове-Място-Любавське в Новомейському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дзялкі — частина міста Дзялдово в Дзялдовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дзялкі — частина міста Слесін у Конінському повіті Великопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Александрово в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина села Зеленево в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина села Лакно в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина села Сумін у гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина села Колуда-Мала в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дзялкі — частина села Бродла в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Ольшана в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Мехув-Харшниця в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Ґурка-Яклінська в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Хелм у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Дзялкі — частина села Гута-Куфлевська в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Щитно в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Мрозова-Воля в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Обрите в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Коморово в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Вельонткі-Фольварк у гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Любомін у гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Собово в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — частина села Бахорець (Бахужець) у гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Дзялкі — частина села Любомія в гміні Любомія Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Дзялкі — частина села Домброва в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Павлув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Нова Весь у гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Радковиці-Кольонія в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Бжезе в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Мажиш у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Сьвентомаж у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Шежави в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — частина села Ядовники в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Дзялкі — колонія в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дзялкі — осада в гміні Кентшин Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки